Federico Guillermo Eugenio de Sajonia-Hildburghausen (; 8 de octubre de 1730 en Hildburghausen - 4 de diciembre de 1795 en Öhringen) fue un Príncipe de Sajonia-Hildburghausen.

Biografía 
Eugenio era el hijo varón más joven del Duque Ernesto Federico II de Sajonia-Hildburghausen y su esposa la Condesa Carolina de Erbach-Fürstenau (1700-1758). Su padrino, entre otros príncipes, era el Príncipe Eugenio de Saboya. En la boda de su hermano Ernesto Federico III Carlos con la única hija de la pareja real danesa, Eugenio recibió la Orden de la Unión Perfecta. En el servicio real danés obtuvo el grado de teniente-general de infantería y en Hildburghausen, era comandante del Cuerpo de Artillería.

En 1765, el Príncipe Eugenio fundó la factoría de porcelana en la Abadía de Veilsdorf. El hermano de Eugenio, el Duque, dio a la factoría muchos privilegios. El éxito económico, sin embargo, fue reducido.

Era el propietario de la mansión de Weitersroda donde fundó una nueva parroquia y construyó una nueva iglesia y una villa real. En Hildburghausen, él era el inquilino de la casa de moneda y el constructor de la así llamada Hoheitshaus, uno de los edificios más bellos en la ciudad. Eugenio era un diestro mecánico y artillero.

En 1769 él, su tío abuelo José y la Duquesa Carlota Amalia de Sajonia-Meiningen fueron seleccionados como comisarios para el completamente endeudado Principado de Sajonia-Hildburghausen por el emperador José II. Malversó los activos, lo que llevó a una disputa con el Príncipe José.

Después de su desgracia por la malversación de dinero, Eugenio necesitaba un lugar donde quedarse. Su hermana Amalia y su marido el Príncipe Luis de Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen (23 de mayo de 1723 - 27 de julio de 1805) lo invitaron a vivir con ellos en el Castillo de Öhringen. Él aceptó su oferta y se trasladó en 1770 a Öhringen. Unos pocos años más tarde, el 13 de marzo de 1778, Eugenio contrajo matrimonio con su sobrina, la Princesa Carolina (1761-1790), hija de su hermano, el Duque Ernesto Federico III de Sajonia-Hildburghausen. No tuvieron hijos. Eugenio y su esposa residieron en Öhringen, en el principado gobernado por su cuñado Luis, en una modesta propiedad que le pertenecía, hasta sus respectivas muertes. La esposa de Eugenio, Carolina, murió en 1790 y Eugenio murió en 1795.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg, Bozen, 1917, reprinted Altenburg, 1992
 Dr. Rudolf Armin Human: Chronik der Stadt Hildburghausen, Hildburghausen, 1886

Casa de Sajonia-Hildburghausen
Duques de Sajonia-Hildburghausen
Nacidos en Hildburghausen